Windisch-Grätz-család (Windisch-Graetz), osztrák arisztokrata család (első írásos említésük: 1220 körül)
 Windischgrätz (Windischgraz), Slovenj Gradec szlovén település német neve